Metis može značiti:

 Metis (mjesec), jupiterov satelit
 Metis (mitologija), lik iz grčke mitologije
 9 Metis, asteroid
 Metis (narod), mješanci Indijanaca i Francuza u Kanadi. 
 Metis (sprud), pješčani sprud, vrh podmorskog vulkana Tonga, koji povremeno erumpira i stvara otok Late'iki
 lik iz RPG igre  Werewolf: The Apocalypse
 9K115 Metis, sovjetska vođena protuoklopna raketa.